Роберт (I) де Невилл (; ок. 1223 — до 20 августа ) — лорд Рэби и Бранкепета, сын Джеффри (VII) Фиц-Роберта де Невилла и Джоанн де Монмут. Роберт был одним из баронов, принимавшим участие во Второй баронской войне.

В некоторых источниках Роберт называется 2-м бароном Невиллом из Рэби.

Биография 
К 1242 году Роберт владел землями в Баррете (Линкольншир). После смерти отца и деда Роберт унаследовал их владения, включая  (ранее Стейнторп) в графстве Дарем с центром в Рэби, а также обширные владения, которые его отец унаследовал от матери, включавшие Бранrепет в Дареме, Шерифф-Хаттон в Северном Йоркшире и земли в Линкольншире.

В 1251 году Роберт с братом Джеффри передали на Рождество королю оленину из леса в Джелтресе (Йоркшир). В 1252 году Роберт получил поместье Саттон в Джелтресе. В 1255 году Роберту подарили оленей для парка в Рэби, а в 1256 году Роберту было предоставлено право собачей охоты на зайцев, лис и кошек в лесах Йоркшира.

В 1250-е годы Роберт стал одним из видных северных баронов. В 1258 году Роберт был назначен хранителем замков Бамборо и Ньюкасл. При этом ему было приказано спасти малолетнего короля Шотландии Александра III, захваченного своими баронами. В то же время Роберт был сделан губернатором замков  и Уэрк. В январе—ноябре того же года Роберт был шерифом Нортумберленда.

В 1260 году Роберт был в Чичестере, откуда был вызван в поход против валлийцев. В 1261 году он был назначен судьёй лесов за Трентом.

В начале 1260-х годов конфликт короля Генрихом III с баронами привёл к политическому кризису, который перерос в так называемую Вторую баронскую войну. В ней принял участие и Роберт. В 1263 году он был среди баронов, которые гарантировали соблюдение так называемых «Оксфордских провизий». Тогда же он был назначен шерифом Йоркшира и командующим королевской армией за Трентом. 12 июня 1263 Роберт был капитаном для защиты Йорка и его окрестностей.

Роберт был среди баронов, которые решили просить арбитража короля Франции Людовика IX для решения спора между королём Генрихом III и Симоном де Монфором.

В 1264 году Роберт был главным юстициарием по лесам. Тогда же он написал королю о том, что хочет укрепить замок Понтефракт и объединиться с Робертом Брюсом и рядом других северных баронов.

В том же 1264 году Роберт был вызван в Лондон, а в декабре — в Вудсток, где обсуждалось освобождение принца Эдуарда. В следующем году Роберт посетил находящегося в плену короля Генриха III. На некоторое время он примкнул к баронам, но вскоре вновь перешёл на сторону короля.

После разгрома баронской армии в 1265 году Роберт был вновь сделан главным юстициарием лесов за пределами Трента, а также был назначен губернатором ряда замков.

В 1267—1268 году Роберт был комиссаром, рассматривающим петиции от лишённых наследства.

В 1275 году Роберт был главным заседателем в северных графствах. В ноябре 1276 года он присутствовал на заседании парламента в Вестминстере, где валлийский правитель Лливелин ап Грифид был объявлен мятежником. В 1277 году его призвали для похода в Уэльс, однако его сын Джон послал от имени отца двух рыцарей. В том же году Роберт получил опеку над замком Скарборо.

2 августа 1282 года Роберт был вызван в Рудлан, однако он отказался ехать, сообщив о своей немочи. Вскоре после этого он умер. Его тело было похоронено во францисканской церкви в Йорке.

Старший сын Роберта, Роберт II, умер раньше отца ещё в 1271 году, поэтому ему наследовал внук Ранульф.

Брак и дети 
1-я жена: её имя и происхождение неизвестно. Дети: 
 Роберт (II) де Невилл (ок. 1240 — 1271)
 Джон де Невилл

2-я жена: ранее 13 апреля 1273 Ида (ум. после 18 мая 1315), вдова сэра Роджера Бертрама из Милфорда (5 декабря 1224 — после 6 марта 1272). Детей от этого брака не было. После смерти Роберта не позже 8 мая 1285 Ида вышла замуж за сэра Джона Фиц-Мармадьюка (ум. до 16 августа 1311).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Невиллы
Бароны Невилл
Правители Европы XIII века